Деббі Грем і Бренда Шульц-Маккарті були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками. Грем грала в парі з Маріан де Свардт, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Александра Фусаї і Наталі Тозья. Шульц-Маккарті грала в парі з Ребеккою Єнсен, але вони програли в першому колі парі Патрісія Гай-Буле і Чанда Рубін.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Фусаї та Тозья з рахунком 6–4, 5–7, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
Tournoi de Québec